Серхио Родригес Го́мес (; родился 12 июня 1986 года в Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна, Тенерифе, Испания) — испанский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. В составе национальной сборной Испании стал чемпионом мира 2006 года и чемпионом Европы 2015 года.

Карьера 
 Клубная
Серхио Родригес выбран под 27-м номером на драфте НБА 2006 года командой «Финикс Санз» и в тот же день обменян в «Портленд Трэйл Блэйзерс» на денежную компенсацию. 20 июля 2006 года «Трэйл Блэйзерс» выкупили действующий договор Родригеса у испанского клуба «Эстудиантес» и подписали с ним новый контракт.

25 июня 2009 года Родригес был обменян вместе с 38-м пиком драфта 2009 и денежной компенсацией в «Сакраменто» на 31-й пик драфта 2009 года.

18 февраля 2010 года Родригес был перешёл в «Нью-Йорк Никс» в результате трёхстороннего обмена 9 игроков. Вместе с ним в «Нью-Йорк» отправился из «Хьюстон Рокетс» Трэйси Макгрэди, в «Хьюстон» перешли Джаред Джеффрис, Джордан Хилл из «Нью-Йорк Никс», а также Хилтон Армстронг и Кевин Мартин из «Сакраменто Кингз», а «Кингз» заполучили защитника Ларри Хьюза из «Нью-Йорка» и форвардов Карла Лэндри и Джоуи Дорси из «Хьюстона».

5 июля 2010 года, после четырёх сезонов в НБА, Родригес подписал 3-летний контракт с испанским клубом «Реал Мадрид». В июле 2012 года он продлил контракт на 2 года продлить контракт с Реалом до сезона 2014-15 годов.

 В сборной
Серхио дебютировал во взрослой сборной Испании в 2005 году. Он помог команде завоевать серебро Олимпиады-2012 и бронзу Игр 2016 года. Также в составе сборной Родригес стал чемпионом мира-2006, чемпионом Евробаскета-2015, серебряным призером Евробаскета-2007, а также бронзовым медалистом Евробаскета 2013 и 2017 годов. После Олимпиады-2020, где испанцы не смогли побороться за медали, уступив в 1/4 финала США, завершил выступления за сборную.

Награды и достижения 
Клубные
 2012, 2014, 2015, 2016 — победитель Кубка короля Испании
 2013, 2015, 2016 — чемпион Испании
 2015, 2019 — чемпион Евролиги
 2018 — чемпион Единой лиги ВТБ
 2021, 2022 — победитель Кубка Италии
 2022 — чемпион Италии

 Сборная Испании
 2004 — чемпионат Европа среди юношей до 18 лет: золото
 2006 — чемпионат мира по баскетболу: золото
 2007 — чемпионат Европы: серебро
 2012 — Олимпийские игры: серебро
 2013 — чемпионат Европы: бронза

Индивидуальные награды
 2004 — MVP чемпионата Европа среди юношей до 18 лет
 2005 — восходящая звезда испанской лиги ACB

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ПБК ЦСКА
 Sergio Rodriguez Player Profile (InterBasket)

Баскетболисты Испании
Баскетболисты НБА
Игроки БК «Эстудиантес»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки сборной Испании по баскетболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу